Timoléon est la transcription français du nom grec Τιμολέων, qui signifie « lion honorable ». Il désigne généralement Timoléon (né vers -410, mort en -337), homme politique de la Grèce antique.

Ce nom a été utilisé comme prénom dans toute l'Europe, avec des transcriptions diverses : Timoleó (catalan), Timoleon (allemand, anglais, basque, croate, hongrois, néerlandais, polonais), Timoleón (castillan), Timoleone (italien), Timuliunti (sicilien), Тимолеон (bulgare), Тимолеонт (russe), Тімолеонт (ukrainien), etc.

Prénom 
 Timoléon est un prénom porté par plusieurs membres de la famille de Cossé-Brissac
 Timoléon de Cossé (1543-1569), militaire français ;
 Jean Paul Timoléon de Cossé-Brissac (1698-1784), maréchal de France ;
 Emmanuel-Henri-Timoléon de Cossé-Brissac (1698-1757), évêque français ;
 Louis Hercule Timoléon de Cossé-Brissac (1734-1792), militaire français ;
 Hyacinthe-Hughes Timoléon de Cossé-Brissac (1746-1813), militaire et homme politique français ;
 Timoléon de Cossé-Brissac (1775-1848), militaire et homme politique français.
 Charles-Timoléon de Beauxoncles (1560-1611), poète satirique français ;
 Timoléon d'Epinay de Saint-Luc (1580-1644), militaire français ;
 Timoléon Hotman de Fontenay (vers 1600-1658), corsaire français ;
 François-Timoléon de Choisy (1644-1724), abbé et homme de lettres français ;
 Timoléon Cheminais de Montaigu (1652-1689), jésuite français ;
 Joseph Étienne Timoléon d'Hargenvilliers (1776-1841), militaire français ;
 Henri-Charles-Timoléon Duparc (1796-1877), homme politique français ;
 Timoléon Auguste Sydney Taillefer (1802-1868), homme politique français ;
 Carl Timoleon von Neff (1804-1877), peintre germano-balte ;
 Timoléon de Martin de Viviés (1829-1910), industriel français ;
 Timoléon Lobrichon (1831-1914), peintre français ;
 Timoléon Chapperon (1808-1867), homme politique savoyard puis français ;
 Timoléon C. Brutus (1886-1971), homme politique haïtien ;
 Timoléon Kopsachílis (né en 1952), homme politique grec ;
 Timoleón Jiménez (né en 1959), guérillero colombien.

Autres 
 , tragédie de Vittorio Alfieri (1783) ;
 Timoléon, navire français (1794-1798) ;
 Timoléon ou Time is money, bande dessinée d'Alexis et Fred (1969-1973)

Voir aussi 
 Stevenson Jacques Thimoléon (1970-),avocat et homme politique haïtien.